Lagouira (även La Gouèra, La Güera) är en numera övergiven stad i det omstridda Västsahara, ett område som sedan 27 februari 1976 ockuperas av Marocko. Staden var förr (enligt Marocko) administrativ huvudort för provinsen Aousserd som är en del av regionen Oued Ed-Dahab-Lagouira. Den ligger på västra sidan halvön Ras Nouadhibou. I praktiken kontrolleras emellertid staden av trupper från Mauretanien, eftersom den ligger precis utanför den marockanska mur som delar Västsahara i två delar, och självständighetsrörelsen Polisarios styrkor befinner sig främst i Västsaharas nordöstra delar. Det fanns inga registrerade invånare vid den marockanska folkräkningen 2014, men folkmängden uppgick till 3 726 invånare vid folkräkningen 2004.

Källor

Spökstäder i Västsahara